Colensoniella är ett släkte av svampar. Colensoniella ingår i ordningen Dothideales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Colensoniella